Abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento
Abito – termine della filosofia per "modo di essere", "comportamento", "disposizione"
Abito (habitus) cristallino – termine della mineralogia e della cristallografia

Altri progetti